Хосе Мануел Калдерон, шпански кошаркаш
 Хосе Калдерон Фријас, панамски фудбалер